Мейсон (Мэйсон), встречается также транскрипция Мэзон — фамилия и топоним.

Топонимы 
  — название нескольких округов в США.
 Мейсон — тауншип в округе Марри, Миннесота, США.
 Мейсон — город в штате Техас, США. Административный центр одноимённого округа.

Персоналии 
 Мейсон, Альфред Эдвард Вудли (1865−1948) — английский писатель, прозаик и драматург, офицер морской пехоты, майор.
  (1923—2015) — британский учёный, физик.
 Мэйсон, Десмонд (род. 1977) — американский баскетболист.
 Мейсон, Джанет (род. 1967) — американская порноактриса.
 Мейсон, Джанин (род. 1991) — американская актриса и танцовщица.
 Мейсон, Джеймс (род. 1947) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1968 года.
 Мэйсон, Джеймс (1909—1984) — английский актёр, сценарист и продюсер.
 Мэзон, Джеймс (1849—1905) — английский и американский шахматист; шахматный теоретик и литератор.
 Мейсон, Джеки (Яков Моше Маца; 1928—2021) — американский стендап-комик, актёр и сценарист.
 Мейсон, Джермейн (1983—2017) — ямайский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Мейсон, Джо (род. 1991) — ирландский футболист.
 Мэйсон, Джон (1586—1635) — британский мореплаватель, основатель колонии Нью-Гэмпшир.
 Мейсон, Джордж (1725—1792) — американский политик, один из авторов Билля об правах.
 Мэйсон, Дуглас (род. 1955) — канадский и нидерландский хоккейный тренер.
 Мэйсон, Дэвид Томас (род. 1944) — британский и американский вокалист, гитарист, автор песен, музыкальный продюсер.
 Мейсон, Дэниел Грегори (1873—1953) — американский композитор, музыковед и музыкальный педагог.
 Мейсон, Киррон (род. 1998) — тринидадский футболист.
 Мэйсон, Крис (род. 1976) — канадский хоккеист.
 Мейсон, Ли (род. 1971) — английский футбольный арбитр.
 Мейсон, Лоуэлл (1792—1872) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Мейсон, Марджери (1913—2014) — английская актриса и театральный режиссёр.
 Мейсон, Марша (род. 1942) — американская актриса и телевизионный режиссёр.
 Мейсон, Нейт (род. 1995) — американский баскетболист.
 Мейсон, Ник (род. 1944) — британский барабанщик, участник рок-группы «Pink Floyd».
 Мейсон, Отис Тафтон (1838—1908) — американский этнолог и антрополог.
 Мейсон, Памела (1916—1996) — англо-американская актриса театра, кино и телевидения, писательница и сценаристка, первая жена Джеймса Мейсона.
 Мейсон, Райан (род. 1991) — английский футболист.
 Мейсон, Реймонд (1922—2010) — британский скульптор.
 Мейсон, Ричард (род. 1978) — англоязычный писатель.
 Мейсон, Роберт (род. 1945) — американский военный лётчик и писатель.
 Мейсон, Роджер (род. 1980) — американский баскетболист.
 Мейсон, Сандра (род. 1949) — барбадосский политический деятель, генерал-губернатор Барбадоса с 2018 года.
 
 Мейсон, Стивен Финни (1923—2007) — британский химик, историк науки.
 Мэйсон, Теодор (1848—1899) — американский военный деятель, первый руководитель военно-морской разведки США.
 Мэйсон, Уильям Эдвард (1876—1960) — новозеландский шахматист.
 Мейсон, Фанни (?—1948) — американская общественная деятельница, благотворительница.
 Мэйсон, Фрэнк (род. 1994) — американский баскетболист.
 Мейсон, Шарлотта (1842—1923) — британский педагог, основатель движения «за домашнее обучение».
 Мейсон, Эдвард (1899—1992) — американский экономист.
 Мейсон, Эдит (1892—1973) — американская оперная певица (сопрано).
 Мэйсон, Эндрю (род. 1980) — американский бизнесмен, основатель Groupon.
 Мейсон, Энтони (1966—2015) — американский баскетболист.
Составные фамилии
 Мэйсон-Макфарлан, Фрэнк Ноэль (1889—1953) — британский генерал-лейтенант.
Имена (псевдонимы)
 Мейсон Мур (род. 1985) — американская модель и порноактриса.
 Мэйсон Райан (род. 1982) — уэльский футболист и рестлер.
 Мэйсон (fl. с 2002; также известна под псевдонимом Сэм Ноу) — американский кинорежиссёр, кинооператор, художник-постановщик, киноактриса, киномонтажёр, кинопродюсер и сценаристка порнографического жанра.
 Мейсон (род. 1980) — нидерландский диджей и музыкальный продюсер
Вымышленные
 Перри Мейсон — адвокат, герой романов Э. С. Гарднера.
 Мейсон Кепвелл — персонаж американского телесериала «Санта-Барбара».

Транспорт 
 USS Mason (DDG-87) — эскадренный миноносец ВМФ США типа «Арли Бёрк».
 Уильям Мэйсон — американский паровоз, выпущенный в 1856 году.

Прочее 
 Мейсон — лунный кратер.

См. также 
 Университет Джорджа Мейсона — государственный университет в Фэрфаксе, Виргиния.